Stanisław Wilkowski (1852-?) – polski arystokrata 
 Stanisław Wilkowski – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Płochocinie
 Stanisław Wilkowski (1914-1969) – kapelan Wojska Polskiego, podpułkownik